Käser oder Kaeser steht für:
 Käser (Beruf), Facharbeiter in der Käseherstellung
 Käser (Familienname) (Kaeser), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Kaeser Kompressoren, deutscher Hersteller von Produkten der Drucklufttechnik

Siehe auch:
 Keeser
 Keser
 Kaser